Ехидо лас Флорес има више значења:

 Ехидо лас Флорес, Сигло Веинтиуно (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ехидо лас Флорес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ехидо лас Флорес (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику